Мэ́ттью «Мэтт» Тумс (; ) — американский кёрлингист на колясках.

В составе сборной США по кёрлингу на колясках участник  и .

Играет на позиции четвёртого. Скип команды.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Кёрлингисты на колясках
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2022 года